Схулухия () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Схулухия, Винари Григорьевна — Герой Социалистического Труда (1966)
 Схулухия, Григорий Петрович (1909—1942) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Схулухия, Джамбул Худионович (в монашестве Антипа, род. 1959) — грузинский старообрядческий епископ.